Полуямки — село в Михайловском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Полуямского сельсовета.

История 
Основано в 1887 году. В 1928 г. село Полуямки состояло из 660 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Полуямского сельсовета Михайловского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Михайловского района (Алтайский край)